Booneville (Arkansas), città dello stato dell'Arkansas negli Stati Uniti d'America
Booneville (Iowa), città dello stato dell'Iowa negli Stati Uniti d'America
Booneville (Kentucky), città dello stato dell'Kentucky negli Stati Uniti d'America
Booneville (Mississippi), città dello stato dell'Mississippi negli Stati Uniti d'America
Booneville (New York), città dello stato dell'New York negli Stati Uniti d'America